Spiriti – romanzo di Stefano Benni del 2000

 Spiriti – razza di Stargate

Pagine correlate 
 Spirito